Black Rock (« rocher noir ») peut faire référence à :

Îles 
 Aux États-Unis :

 Black Rock, comté de Berkshire, Massachusetts
 Black Rock, comté de Bristol, Massachusetts
 Black Rock, Lynn, comté d'Essex, Massachusetts
 Black Rock, Marblehead, comté d'Essex Massachusetts
 Black Rock, Gloucester, comté d'Essex, Massachusetts
 Black Rock, comté de Suffolk, Massachusetts
 Black Rock, Channel Islands de Californie
 En Géorgie du Sud :
Black Rock, îlot au sud-est des Shag Rocks

Localités

Australie 
Black Rock, banlieue de Melbourne

Barbade 
Black Rock, Saint-Michael

Canada 
Black Rock, au Nouveau-Brunswick
Black Rock, en Nouvelle-Écosse

États-Unis 
 Black Rock Comté de Lawrence Arkansas
 Black Rock, Connecticut, 
 Black Rock (parfois Blackrock), ancienne ville, désormais quartier du nord-ouest de Buffalo, New York, 
 Black Rock, ville fantôme du comté de Millard, Utah
 Black Rock, ville du Nouveau-Mexique
 Black Rock, station du Pony Express, comté de Juab, Utah
 Black Rock City, communauté temporaire d'environ  personnes bâtie pour le festival du Burning Man dans le désert de Black Rock, Nevada

Royaume-Uni 
Black Rock, zone de l'est de Brighton, Royaume-Uni

Autres 
 Black Rock, brasseur produisant des cannes de concentré de malt d'orge et de houblon pour la fabrication de bière
 Black Rock, groupe de musique français
 Désert de Black Rock, désert du Nevada, États-Unis
 Black Rock Coalition, organisation américaine pour promouvoir le travail des musiciens noirs
 le CBS Building, à New York
  du guitariste de blues Joe Bonamassa
 Black Rock, un film de Katie Aselton sorti en 2013
 Black Rock, race de poule hybride
 Black Rock Butte, un cône volcanique de l'Oregon
 BlackRock est une société multinationale de gestion d'actifs dont le siège est situé à New York, considérée comme le gestionnaire d’actifs et de fonds négocié en bourse (ETF), etc., le plus puissant dans le monde
 À Montréal, désigne en anglais la roche noire, l'autre nom du monument commémoratif irlandais

Notes et références

Voir aussi